Weed può riferirsi a:
Weed – slang in lingua inglese della marijuana
Weed – gruppo musicale britannico
Weed – album discografico di Chris Whitley
Weed – città della California
Weed – census-designated place del Nuovo Messico